Vismes (plaats), plaats in Frankrijk
Vismes (bestek), mes om vis mee te eten